EJD steht für:
 Edward Jones Dome
 Emil Joseph Diemer
 European Joint Doctorate
 European Journal of Dermatology
 European Junior Doctors

Abkürzung